Męska robota (ang. Men at Work) – amerykański serial komediowy stworzony przez Breckina Meyera. Wyprodukowany przez FanFare Productions i Sony Pictures Television.

Światowa premiera serialu miała miejsce 24 maja 2012 roku na antenie TBS. W Polsce premiera serialu odbyła się 27 maja 2013 roku na kanale Comedy Central Polska.

Fabuła 
Serial opowiada o losach czterech facetów – Milo (Danny Masterson), Tylera (Michael Cassidy), Gibbsa (James Lesure) i Neala (Adam Busch), którzy jednoczą swoje siły w namiętnej walce o najpiękniejsze kobiety.

Obsada

Główni 
 Danny Masterson jako Milo Foster
 Michael Cassidy jako Tyler Mitchell
 Adam Busch jako Neal
 Meredith Hagner jako Amy Jordan
 James Lesure jako Gibbs

Pozostali 
 J.K. Simmons jako P.J. Jordan
 Joel David Moore jako Doug
 Amy Smart jako Lisa (I seria)
 Peri Gilpin jako Alex (II seria)
 Sarah Wright jako Molly (II seria)

Spis odcinków

Przypisy

Bibliografia 
 
 

Amerykańskie telewizyjne seriale komediowe
Seriale telewizyjne emitowane od 2012
Seriale telewizyjne zakończone w 2014
Programy telewizji TBS